Берлік I — станція Жамбильської дирекції Казахстанської залізниці
 Берлік — назва села Знам'янка Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року